Breaking Dawn – romanzo di Stephenie Meyer
Breaking Dawn – film del 2004 diretto da Mark Edwin Robinson
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 – film del 2011 diretto da Bill Condon
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 – film del 2011 diretto da Bill Condon
Breaking Dawn – album del 2021 dei The Boyz